

Малушув — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Малушув — село в гміні Менцинка Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Малушув — село в гміні Суленцин Суленцинського повіту Любуського воєводства